Пеле́хін (Пелехин) — прізвище, що походить від українського слова Пелех — жмут пасмо волосся, вовни, трави; відірвана частина чого-небудь, людина з довгим, густим, скуйовдженим волоссям.

Відомі носії 

 Пелехин Павло (1842—1917) — український, російський вчений, хірург.
 Петро Пелехин (1794—1871) — український лікар, мовознавець.

Примітки